Ла́ски и хорьки () — род млекопитающих семейства куньих. Кроме собственно хорьков, к этому же роду хищников относятся европейская норка, ласка, горностай и длиннохвостая ласка.

Три вида, в Евразии и Северной Америке; в России два вида: лесной или тёмный хорь () и степной или светлый, хорь (). Длина тела у самцов — до , у самок — до40; длина хвоста — до . С древности одомашнена альбиносная форма темного хоря — фуро. Выведен 2000лет назад в Южной Европе и долгое время заменял кошку, использовался также для охоты на кроликов. Отличается спокойным неагрессивным нравом.

Взрослые хорьки в природе ведут одиночный образ жизни. Хищники. У лесного хорька основной объект питания — мелкие грызуны, особенно серые полёвки. Степной хорёк уничтожает и более крупных грызунов — сусликов, хомяков, а также пищух. Вблизи жилья нападают на птичники.

Беременность наступает 2—3раза в год, в одном выводке до 15 особей. Хорьчата рождаются слепыми и беспомощными, мать их кормит молоком, а уже с двух недель подкармливает обычной пищей. В природе живут в среднем 3—4 года, при домашнем содержании — 5—7лет, редко доживают до8.

Гибрид хорька и европейской норки называется хонориком.

Классификация 
База данных Американского общества маммалогов (ASM Mammal Diversity Database) признаёт 16 современных видов рода ласок и хорьков (Mustela), перечисленных в таблице ниже. Фретка фактически является одомашненной формой , но в утилитарных целях признаётся здесь отдельным видом Mustela furo (в соответствии с аргументацией Gentry et al., 2004); в некоторых источниках фретка однако рассматривается как подвид лесного хорька — Mustela putorius furo. Из перечисленных видов три не включены в Красную книгу МСОП: фретка не входит в компетенцию Красной книги, поскольку она одомашнена, а ещё два — Mustela haidarum и Mustela richardsonii — были признаны отдельными видами только в 2021 году и пока что не вошли в Красную книгу.

Домашний хорёк 

Домашние хорьки (или фуро, или фретки) представляют собой одомашненную форму чёрного, или лесного, хорька (). В зоологии и звероводстве фуро называют только хорьков-альбиносов. Происхождение фуро долгое время оставалось загадкой для науки. Высказывались гипотезы, что фуро — это особая одомашненная форма лесного (чёрного) или степного (светлого) хоря, или гибрид между ними, или вообще отдельный вид — так называемый «африканский хорёк».

В 1970-х годах учёные (в их числе Д. Терновский) доказали, что фуро — это альбиносная форма чёрного хорька. Например, у них одинаковое диплоидное число хромосом(40), а изученный и впервые описанный кариотип светлого хорька имеет38. Новейшая методика исследования тонкого строения хромосом убедительно подтвердила морфологическую идентичность кариотипов фуро и чёрного хорька, их отличие от светлого. Биологическая близость фуро с чёрным хорьком подтверждается также одинаковым сроком беременности (40—42дня), который у светлого короче (37—38дней).

Фуро можно разводить как в чистоте, так и скрещивая с дикими. С чёрным хорьком они спариваются свободно, в результате рождаются помеси, называемые в Польше «тхужофретками» (то есть «хорефретками»), а в Великобритании — polecat-ferret hybrids.

В искусстве и фольклоре 
Возможно, хорёк-фуро был увековечен Леонардо да Винчи в картине «Дама с горностаем». Согласно одной из версий, зверёк, изображенный художником, — это именно фуро, а не горностай, как принято считать.

Примечательно средневековое поверье, отражённое в том числе в текстах рукописных европейских бестиариев, которое упоминает, что хорьки способны одолеть василиска. Так в Абердинском бестиарии в тексте, посвящённом мифическому существу, говорится, что «люди помещают их [ласок] в пещеры, где прячутся василиски. Василиск, увидев ласку, убегает; ласка же преследует и убивает его». Позже мотив проник в изобразительное искусство более позднего времени, а английский писатель Джеральд Даррелл в своей повести-сказке «Говорящий свёрток» (1974) обыгрывал противостояние горностаев с василисками.

Кама-итати — персонаж японского фольклора описывается как ласка с серпами вместо конечностей.

Примечания 

Куньи
Объекты охоты
Роды млекопитающих